Minervino ist der Name der italienischen Gemeinden:

Minervino di Lecce, Provinz Lecce, Apulien
Minervino Murge, Provinz Barletta-Andria-Trani, Apulien